Amance kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Amance, Aube, kommun i departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Amance, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Amance, Meurthe-et-Moselle, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar